COB steht für:
 Central Obrera Boliviana, bolivianischer Gewerkschaftsdachverband
 Chairman of the Board, Vorsitzender eines Führungsgremiums, siehe Chair of the Board
 Chief of the Boat, dienstältester Unteroffizier an Bord eines U-Bootes der US-Navy 
 Children of Bodom, finnische Metal-Band
 Chip on Board, Verfahren zur Direktmontage von ungehäusten Halbleiter-Chips (z. B. LED) auf Leiterplatten, siehe Chip-On-Board-Technologie
 Comitê Olímpico Brasileiro, das Nationale Olympische Komitee Brasiliens
 Counsellor of the Order of the Baobab, südafrikanischer Verdienstorden in Bronze
 Coolibah Airport (IATA-Code), Flugfeld von Coolibah Station, Northern Territory, Australien

CoB steht für:
 Club of Budapest, ungarische Nichtregierungsorganisation

Cob steht für:
 ein Damm bei Porthmadog, siehe Porthmadog #Der Cob
 Cob von Nüdingen, lothringisch-luxemburgisches Adelsgeschlecht 
 Rafael Cob García (* 1951), spanischer Priester, Apostolischer Vikar von Puyo

Pferderassen mit dem Namensbestandteil Cob:
 Cob Normand, siehe Anglo-Normanne
 Gypsy Cob, siehe Tinker (Pferd)
 Welsh Cob, siehe Welsh-Pony #Sektion D, Welsh Cob

cob steht für:
 Chicomuceltec (ISO-639-3-Code), wohl ausgestorbene Maya-Sprache in Chiapas, Mexiko und im Departamento Huehuetenango, Guatemala

Siehe auch:
 Cobb
 Cobh
 COP
 Kob (Begriffsklärung)

Abkürzung